Une dissection consiste en l'ouverture d'un corps animal ou végétal selon un protocole défini.
  dissection artérielle
 dissection aortique
 Le problème de dissection consiste à transformer une figure géométrique en une autre par découpage.
 Dissection est un groupe de black-death metal suédois, formé en 1989.